Болтянский — фамилия. Известные носители:

 Болтянский, Андрей Григорьевич (1911—1985) — советский кинооператор, учёный в области кинотехники, сын Г. М. Болтянского.
 Болтянский, Владимир Григорьевич (1925—2019) — советский и российский математик, педагог, сын Г. М. Болтянского. 
 Болтянский, Григорий Моисеевич (1885—1953) — российский деятель кино, историк кино, киновед, профессор, заслуженный деятель искусств РСФСР.
 Болтянский, Кристиан (Болтански, 1944—2021) — французскиу художник, скульптор, фотограф.
 Болтянский, Люк (Болтански, род. 1940) — французский социолог.

 Болтянская, Нателла Савельевна (род. 1965) — российский автор-исполнитель, ведущая на радиостанции «Эхо Москвы».